Il singolare dell'Open 13 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fabrice Santoro era il detentore del titolo.

Marc Rosset ha battuto in finale Roger Federer 2-6, 6-3, 7-6 (7-5).

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
  Thomas Enqvist (secondo turno)
  Dominik Hrbatý (primo turno)
  Sébastien Grosjean (semifinali)

 Marat Safin (primo turno) 
 Fabrice Santoro (semifinali) 
 Thomas Johansson (secondo turno) 
 Arnaud Clément (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open 13 2000
ATP Tour 2000